Маура Томбелли (, ) — итальянская женщина- и первооткрывательница астероидов, работающая в обсерватории Азиаго. Своё обучение Маура Томбелли в 1987 году в качестве наблюдателя переменных звёзд в обсерватории Арчетри, где вскоре защитила диссертацию. С 1994 года начала активный пятилетний поиск астероидов в обсерватории Азиаго совместно с Улиссе Мунари и в обсерватории Арчетри совместно с Джузеппе Форти. В период с 1994 по 2002 год ею было открыто в общей сложности 198 астероидов, из них девять были обнаружены ею самостоятельно. Несмотря на то, что большинство открытий было совершено совместно с другими астрономами, она держит рекорд по числу открытых астероидов не только среди астрономов Италии, но и среди женщин-астрономов всего мира. Среди открытых ею астероидов, стоит отметить также астероид (15817) Лучанотези из группы Амура, который стал первым околоземным астероидом, обнаруженным итальянским астрономом.

Маура Томбелли принимает активное участие в строительстве обсерватории недалеко от своего родного города Монтелупо-Фьорентино и входит в состав группы «Gruppo Italiano Astrometristi», координирующих работу итальянских астрономов-любителей в области астрометрических исследований и поиска новых астероидов. Является единственной итальянской специалисткой в области астрометрии.

В знак признания её заслуг одному из астероидов было присвоено её имя .

См. также 
 Марио Юрич
 Зденька Ваврова
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 An interview to Maura Tombelli
 Una stella per Montelupo
 Gruppo Italiano Astrometristi
 Minor Planet and Comet Names in Honor of AAVSO.

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов